Уинвуд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1943) — британский автор песен и музыкальный продюсер, брат Стива Уинвуда.
  (ок. 1563—1617) — английский дипломат и государственный деятель, посол Англии в Соединённых провинциях (1603—1613).
  (1609—1688) — английский политик, член Палаты общин (1641—1648, 1679, 1680—1685).
 Уинвуд, Стив (род. 1948) — британский рок-музыкант.
  (1910—1996) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Вустершира.
 Уинвуд, Эстель (1883—1984) — британская актриса.